Windglider, une planche à voile de série olympique en 1984.
 Windglider, une planche à voile d'initiation.